Le Sasquatch est une créature légendaire appelée également Bigfoot (grand pied) et vivant au Canada ainsi qu'aux États-Unis.
 Sasquatch est un personnage de fiction, super-héros appartenant à l'univers de Marvel Comics.
 Sasquatch est une attraction à sensations située dans le parc d'attractions américain Great Escape.
 Sasquatch de Montréal est une ancienne équipe de basket-ball à Montréal.
 Le Sasquatch (Bravado Apocalypse Sasquatch) est un véhicule qu'il est possible de trouver sur le jeu Grand Theft Auto V.